Monarch puede referirse a:
 Monarch, empresa chilena.
 Monarch Airlines, antigua aerolínea inglesa.
 Monarch, organización científica creada por Legendary Pictures que juega un papel importante en MonsterVerse.